

Francia 
 Hecken – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania 
 Hecken – comune del circondario Rhein-Hunsrück-Kreis (Renania-Palatinato)